Jermer steht für:

 Jermer (auch Jaromir), deutscher Name von Jaroměř, Stadt im Okres Náchod, Královéhradecký kraj, Tschechien

Jermer ist der Familienname folgender Personen:

 Robin Jermer (* um 1990), deutscher Fusionmusiker